Itterberg steht für:

 Itterberg (Solingen), Wohnplatz in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Itterberg (Odenwald), 391,2 m, Berg im Odenwald und Südsüdwestausläufer der Hohen Warte zwischen Gammelsbach- und Ittertal bei Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg